Personen met de achternaam Kalkbrenner:
 Friedrich "Fritz" (Wilhelm) Kalkbrenner (1784-1849)
 Fritz Kalkbrenner (* 1981, Berlijn)
 Paul Kalkbrenner (* 1977, Leipzig)